Björnö steht für:
 die deutsche Schreibweise der dänischen Kleininsel Bjørnø

 eine Insel in der schwedischen Gemeinde Mönsterås
 eine Insel in der schwedischen Gemeinde Västerås 

 ein Herrenhaus in der schwedischen Gemeinde Kalmar 
 ein Herrenhaus in der schwedischen Gemeinde Säffle 

 die Ortschaft Björnö in der schwedischen Gemeinde Växjö